Сосно́вское — название географических объектов:

Населённые пункты 
Россия
 Сосновское — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Сосновское — село в Шадринском районе Курганской области.
 Сосновское — деревня в Зиняковском сельсовете Городецого района Нижегородской области.
 Сосновское — деревня в Николо-Погостинском сельсовете Городецого района Нижегородской области.
 Сосновское — посёлок городского типа в Нижегородской области, административный центр Сосновского района.
 Сосновское — село в Таврическом районе Омской области.
 Сосновское — село в Каменском районе Свердловской области.

Украина
 Сосновское — село в Новоазовском районе Донецкой области.

Другое 
 Сосновское — муниципальный округ в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
 Сосновское — озеро южной части Свердловской области, в Каменском городском округе.

См. также 
 Сосновский